Бонго:
 Бонго — парнокопытное рода лесные антилопы.
 Бонго — кубинские парные барабаны.
 Бонго — народ, проживающий на территории Судана.
 Бонго — язык народа бонго.

См. также 
 Бонго Ондимба — фамилия